Baureihe 88 steht für:

 Güterzugtenderlokomotiven mit der Achsfolge B der Deutschen Reichsbahn:
 Baureihe 88.0: BBÖ 184
 Baureihe 88.0: Hafenbahn Mainz Nr. 3 bis 5
 Baureihe 88.70: LBE T 1
 Baureihe 88.71-73: Bayerische D IV, Pfälzische T 1
 Baureihe 88.71II: BBÖ 189
 Baureihe 88.72II: EWA IId
 Baureihe 88.74: Württembergische T
 Baureihe 88.75: Badische I b, Badische I e
 Baureihe 88.76: Hafenbahn Bremen Nr. 4a